IAL, сокращение от:
 Intel Architecture Labs — исследовательское подразделение корпорации Intel
 International Algorithmic Language — устаревший язык программирования, позднее Алгол-58